Osoby noszące to nazwisko:
 Beata Żbikowska (ur. 1934) – polska lekkoatletka
 Janina Żbikowska (ur. 1927) – regionalistka, muzealnik, pedagog
 Joanna Pach-Żbikowska (ur. 1980) – polska aktorka
Antonina Żbikowska (ur. 2009) – polska aktorka
Inne:
 Góra Żbikowska